Brzostek peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Brzostek, gmina 
 Brzostek, ville et chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Brzostek, village 
dans la voïvodie de Łódź
 Brzostek, village 
dans la voïvodie de Silésie
 Brzostek, village